Buczynka lub Góra Huńców (1205 m) – szczyt górski w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w północnym grzbiecie Pilska oddzielającym dolinę potoku Buczynka od doliny potoku Sopotnia. Na podwierzchołkowych, wschodnich stokach Buczynki, oraz na jej południowym grzbiecie znajduje się duża Hala Jodłowcowa, a poniżej niej Hala Górowa ze studencką bazą namiotową na Hali Górowej.

Buczynkę porasta las bukowy. Prowadzi tędy szlak turystyczny, omijający jednak jej wierzchołek (trawersuje go po wschodniej stronie).

Szlak turystyczny 
  Sopotnia Wielka – Uszczawne Wyżne – Hala Jodłowcowa – Buczynka – Skałki – schronisko PTTK na Hali Miziowej

Przypisy 

Polskie szczyty Beskidu Żywieckiego
Grupa Pilska